

Aziende 
 Standard Motor Company – casa automobilistica britannica.
 Magazzini Standard – catena italiana di grandi magazzini, poi rinominata Standa.

Geografia 
 Standard – villaggio dell'Illinois, USA.
 Standard – villaggio della provincia di Alberta, Canada.

Musica 
 Standard – tema musicale molto noto che col tempo è divenuto un classico della musica, in particolare nel jazz.
 Standard – album delle Scandal del 2013.

Riviste 
 Evening Standard – quotidiano londinese, spesso chiamato semplicemente Standard.

Tecnologia 
 Standard – prodotto dall'applicazione di una norma tecnica.
 Standard aperto – in informatica, standard disponibile al pubblico con diversi diritti ad esso associati e con diverse proprietà con cui è stato progettato.
 Standard industriale – standard de facto.
 Standard di sicurezza informatica – standard informatico nell'ambito della sicurezza informatica.
 Standard televisivo terrestre – sistema di comunicazione condiviso nell'ambito della trasmissione televisiva.

Altro 
 Standard – in chimica analitica, una sostanza di riferimento, generalmente di elevata purezza, oppure una soluzione a concentrazione esattamente nota da usare come riferimento.
 Standard – in urbanistica, la quantità minima di spazi pubblici (aree per l'istruzione, aree per attrezzature di interesse comune ecc.) da prevedere in relazione agli insediamenti.
 Standard – ex segmento della Borsa Italiana.
 Standard di razza – in zoologia, descrizione di caratteristiche fisiche e comportamentali che un soggetto "ideale" di una determinata razza animale dovrebbe possedere.
 Lingua standard – in linguistica, la varietà di una lingua considerata più prestigiosa, in relazione alle altre varietà linguistiche.
 Standard – nel linguaggio comune, termine inglese utilizzato con i significati di: norma/normale, regola/regolare, predefinito, ordinario, comune.
 Franklin Standard – cestista cubano.

Pagine correlate 
 The Standard
 Standards